Алекса́ндр Алекса́ндрович Мису́ркин  (род. 23 сентября 1977) — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» (29 декабря 2006 — 31 марта 2022). 116-й космонавт России (СССР) и 531-й космонавт мира. Совершил три космических полёта к Международной космической станции на транспортных пилотируемых кораблях «Союз ТМА-08М», «Союз МС-06» и «Союз МС-20». Участник основных космических экспедиций МКС-35/МКС-36, МКС-53 /МКС-54, 20-й экспедиции посещения МКС. Продолжительность полётов составила более 346 суток. Совершил четыре выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 28 часов 13 минут. До поступления в отряд космонавтов служил лётчиком, командиром авиационного звена гвардейского учебно-авиационного полка Краснодарского военного авиационного института имени А. К. Серова. Подполковник ВВС (2009). Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2016). Почётный гражданин города Орла.

Образование 
Мисуркин Александр Александрович родился 23 сентября 1977 года в Ершичах Смоленской области. Его отец Александр Михайлович родом из Шумячского района, работал в Ершичах водителем в райсельхозтехнике, мать — Людмила Георгиевна трудилась бухгалтером в райпо (районное потребительское общество). В 1983 году родители расстались. Людмила Георгиевна вместе с сыном и дочерью Мариной переселилась в Орловскую область, на свою родину.

Со 2-го класса Александр Мисуркин учился в школе-лицее № 1 города Орёл. В 1994 году, после окончания школы, поступил в Качинского ВВАУЛ, сентябре 1998 года продолжил обучение в Армавирском военном авиационном институте, который окончил в октябре 1999 года с золотой медалью и получил квалификацию «лётчик-инженер». Присвоено звание лейтенант.

С 1999 по 2006 год служил лётчиком, старшим лётчиком, командиром авиационного звена гвардейского учебно-авиационного полка Краснодарского военного авиационного института в городе Тихорецке, Северо-Кавказский военный округ. Лётчик-инструктор 1-го класса. Освоил самолёт Л-39. Общий налёт — 1060 часов. Инструктор парашютно-десантной подготовки. Офицер-водолаз. Приказом министра обороны РФ в июле 2012 года уволен из Вооруженных сил в запас. Подполковник ВВС запаса (звание подполковника было присвоено в 2009 году).

Космическая подготовка 
Гвардии майор ВВС Мисуркин прошел медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем. 11 октября 2006 года решением Межведомственной комиссии по отбору космонавтов был рекомендован к зачислению на должность кандидата в космонавты отряда РГНИИ ЦПК. 29 декабря 2006 года зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

С февраля 2007 года по июнь 2009 года проходил общекосмическую подготовку, которую завершил 2 июня, сдав госэкзамены в ЦПК с оценкой «отлично». С 28 июня по 4 июля 2008 года в Севастополе участвовал в тренировках на случай посадки спускаемого аппарата на воду в составе условного экипажа вместе с Николаем Тихоновым и астронавтом Кэтрин Коулман (США). 9 июня 2009 года на заседании Межведомственной квалификационной комиссии Мисуркину была присвоена квалификация «космонавт-испытатель» и вручено удостоверения космонавта № 203. 1 августа 2009 года назначен на должность космонавта-испытателя отряда ЦПК.

С августа 2009 года по февраль 2011 года проходил подготовку в составе группы специализации по программе МКС. 26 апреля 2010 года был аттестован в качестве космонавта отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». В июле 2010 года в Казахстане в составе условного экипажа, вместе с Сергеем Жуковым и инженером Сергеем Герасименко, принимал участие в тренировках по выживанию в условиях пустыни и полупустыни, в августе 2011 года принимал участие в «морских» тренировках космонавтов в учебном центре МЧС под Ногинском.

С января 2011 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-33/МКС-34 в качестве бортинженера ТПК «Союз ТМА-М» и МКС. 23 октября 2012 года в период подготовки к старту ТПК «Союз ТМА-06М» был дублёром бортинженера основного экипажа.

4 марта 2013 года в составе экипажа ТПК «Союз ТМА-08М» с космонавтом Павлом Виноградовым и астронавтом Кристофером Кэссиди приступил к прохождению итоговых комплексных экзаменационных тренировок. 5 марта 2013 года экипаж сдал экзамен по программе короткой, четырёхвитковой схемы сближения с МКС, а 6 марта 2013 года завершил комплексные испытания тренировкой на тренажёре корабля «Союза ТМА-М». По итогам каждой тренировки экипаж получил отличные оценки. 7 марта 2013 года Мисуркин был утверждён Межведомственной комиссией в качестве бортинженера-1 основного экипажа корабля «Союз ТМА-08М». 27 марта 2013 года решением Государственной комиссии на космодроме Байконур утверждён бортинженером-1 основного экипажа.

Первый полёт 

29 марта 2013 года в 00 часов 43 минуты по московскому времени Мисуркин стартовал на космическом корабле «Союз ТМА-08М» в качестве бортинженера корабля и основных космических экспедиций МКС-35/МКС-36 вместе с командиром экипажа Павлом Виноградовым и вторым бортинженером Кристофером Кэссиди. Это был первый пилотируемый полёт к Международной космической станции по сокращённой программе: время полёта составило 6 часов вместо двух суток по четырёхвитковой схеме сближения с МКС. Корабль пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

Мисуркин на борту МКС лично принимал участие в научно-исследовательских экспериментах: «Релаксация» — исследование хемилюминесцентных химических реакций и атмосферных оптических явлений, возникающих при высокоскоростном взаимодействии продуктов выхлопа реактивных двигателей с верхней атмосферой Земли, атмосферных оптических явлений при входе тел в разреженную верхнюю атмосферу и её оптических свойств в УФ-диапазоне; «Сейнер» — экспериментальная отработка методики взаимодействия экипажей российского сегмента МКС с судами Росрыболовства в процессе поиска и освоения промыслово-продуктивных районов Мирового океана; «Ураган» — экспериментальной отработке наземно-космической системы мониторинга и прогноза развития природных и техногенных катастроф; «Иммуно» — исследование нейроэндокринных и иммунных ответов у человека во время и после космического полета на МКС; «Матрёшка-Р» — исследование динамики радиационной обстановки на трассе полета и в отсеках МКС и накопления дозы в антропоморфном фантоме, размещенном внутри и снаружи станции; «Спрут-2» — исследование динамики состава тела и распределения жидких сред организма человека в условиях длительного космического полета; «АРИЛ» — изучение воздействия факторов космического полета на экспрессию штаммов-продуцентов интерлейкина-1α; «Биориск» — исследование влияния факторов космического пространства на состояние систем микроорганизмы—субстраты применительно к проблеме экологической безопасности космической техники и планетарного карантина; «Каскад» — исследование процессов культивирования клеток различных видов; «Константа» — изучение влияния факторов космического полета на активность ферментов; «Мембрана» — исследование возможности получения принципиально новых пористых материалов с регулярной структурой для использования в качестве фильтров и мембран. Всего Мисуркин принял участие в более 40 научных экспериментах. Результаты экспериментов были переданы на Землю.

Во время космического полёта Мисуркин совершил три совместных с космонавтом Фёдором Юрчихиным выхода в открытый космос.

24 июня 2013 года Юрчихин и Мисуркин совершили выход в открытый космос, где провели 6 часов 35 минут 45 секунды. Космонавты выполнили ряд работ по монтажу и демонтажу научного оборудования российского модуля МКС, провели тестирование аппаратуры системы сближения космического корабля «Курс».

16-17 августа 2013 года космонавты совершили второй выход в открытый космос, который продолжался более семи часов. Космонавты установили на корпусе МКС научное оборудование, проложили кабель для стыковки с лабораторным модулем, закрепили на внешней поверхности станции специальные поручни для перемещения космонавтов. Космонавты Мисуркин и Юрчихин установили новый рекорд по длительности пребывания в открытом космосе в российских скафандрах — 7 часов 29 минут.

22 августа 2013 года Мисуркин и Юрчихин провели третий выход в открытом космосе по российской программе. В открытом космосе они провели шесть часов и за это время выполнили демонтаж научной аппаратуры, взяли пробы-мазки с поверхности выходного люка МИМ-2 «Поиск», а также провели инспекцию антенн межбортовой радиолинии WAL — WAL6. Чтобы морально поддержать космонавтов во время шестичасового пребывания в открытом космосе, из центра полёта им транслировали «Марш высотников» из советского фильма «Высота». Перед тем как зайти внутрь станции, космонавты развернули в открытом космосе российский флаг.

11 сентября 2013 года после 167-суточного полёта на Международную космическую станцию экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Павла Виноградова, Александра Мисуркина и американского астронавта Кристофера Кэссидии вернулся на Землю. В ходе посадки произошла нештатная ситуация: отказали датчики, и экипажу пришлось совершить посадку, получая данные от летчиков авиации поисково-спасательной службы. Посадка была совершена благополучно.

В октябре 2013 года назначен начальником 1-й группы инструкторов-космонавтов ФГБУ ЦПК.

Подготовка ко второму полёту 
В сентябре 2014 года на острове Сардиния (Италия) в составе группы космонавтов и астронавтов участвовал в шестисуточных подземных тренировках в пещерах с целью приобретения навыков работы в команде в экстремальных условиях.

Мисуркин проходил подготовку в качестве командира дублирующего экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и командира основного экипажа ТПК «Союз МС-04» совместно с космонавтом Николаем Тихоновым и астронавтом Марком Томасом Ванде Хай (космическая экспедиция МКС-51/52), старт которого запланирован на весну 2017 года.

23 ноября 2015 года на интернет-странице Александра Мисуркина «Космос: Начало пути!» было объявлено об открытом конкурсе на создание эскиза эмблемы миссии ТПК «Союз МС-04». По задумке командира корабля на эскизе должна была появится композиция изображений орла «Альтаир» (позывной экипажа) и корабля «Союз». В конкурсе приняло участие более 150 человек и 15 февраля 2016 года были объявлены его результаты. Первое место занял эскиз уроженца Санкт-Петербурга Алексея Тарапата.

В октябре 2016 года, в связи с сокращением численного состава российских космонавтов в экипажах МКС до двух человек, экипаж ТПК «Союз МС-04» был полностью изменён, а старт перенесен на 27 марта 2017 года. 28 октября 2016 года Межведомственная комиссия Госкорпорации «РОСКОСМОС» утвердила составы основных и дублирующих экипажей длительных экспедиций (МКС-51/52, 52/53, 53/54, 54/55) к Международной космической станции в 2017 году. Мисуркин Александр Александрович назначен бортинженером экспедиции МКС-53, командиром экспедиции МКС-54 и командиром ТПК «Союз МС-06».

Второй полёт 
13 сентября 2017 года в 00:17:02 мск Александр Мисуркин стартовал в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-06» и экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-53/54. Полёт к МКС осуществлялся по «короткой» шестичасовой четырёхвитковой схеме. В 05:55 мск 13 сентября корабль «Союз МС-06» в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции на стыковочный узел модуля «Поиск».

3 февраля 2018 года Александр Мисуркин и космонавт Антон Шкаплеров совершили выход в открытый космос. За время работы на внешней поверхности МКС космонавты установили на приборный блок остронаправленной антенны новый приёмный модуль широкополосной системы связи, позволяющей существенно увеличить пропускную способность и эффективность передачи телеметрической и целевой информации в режиме реального времени с помощью спутниковой системы «Луч». Также космонавты провели ряд дополнительных работ с оборудованием на внешней поверхности станции. Продолжительность их пребывания в условиях открытого космоса составила 8 часов 12 минут, что стало рекордом пребывания российских космонавтов в космосе.

28 февраля 2018 года экипаж ТПК «Союз МС-06» вернулся на землю.

Подготовка к третьему полёту 
Прошёл подготовку в качестве командира основного экипажа ТПК «Союз МС-20» совместно с участниками 20-й экспедиции посещения МКС: японским предпринимателем Юсаку Маэдзава и его ассистентом Ёдзо Хирано.

Третий полёт 
8 декабря 2021 года, в 10:38:15 по московскому времени, с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20». В составе экипажа: космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин (командир корабля) и два участника 20-й экспедиции посещения МКС — японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его ассистент Ёдзо Хирано. Полёт «Союз МС-20» проходил по четырёхвитковой схеме сближения с Международной космической станцией. Стыковка корабля с МКС была произведена в 16:40:44 по московскому времени в автоматическом режиме. По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблём и модулем «Поиск» экипаж корабля перешёл на борт МКС.

19 декабря экипаж покинул МКС, закрыл люки на корабле и приготовился к расстыковке. 20 декабря в 02:50 мск «Союз МС-20» отстыковался от станции. В 05:18 мск двигательная установка корабля включилась на торможение. После этого «Союз» разделился на отсеки и вошёл в плотные слои атмосферы, затем над спускаемым аппаратом раскрылся основной парашют. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-20» приземлился в 148 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Статистика полётов

31 марта 2022 года Мисуркин Александр Александрович завершил свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса.

Семья 
Александр Александрович Мисуркин женат на Ольге Анатольевне, с которой познакомился и женился во время прохождения военной службы в г. Тихорецке. В семье двое детей — дочь Юлия (род. 2002) и сын Александр (род. 2010).

Награды и почётные звания 

 Герой Российской Федерации (26 августа 2016 года) — за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции;
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 апреля 2019 года) — за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного полета на Международной космической станции;
 Лётчик-космонавт Российской Федерации (26 августа 2016 года) — за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции;
 квалификация «Космонавт 1-го класса» (14 августа 2018 года) — за образцовое выполнение пилотируемых космических полётов по программе МКС, а также в соответствии с Положением о космонавтах РФ;
 медаль «За воинскую доблесть» II степени;
 медали «За отличие в военной службе» I, II и III степеней;
 знак Гагарина (Федеральное космическое агентство);
 медаль Ю. А. Гагарина (ГК «Роскосмос», 2018);
 медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за три совершённых выхода в открытый космос;
 знак преподобного Сергия Радонежского (Московская область, 15 января 2021 года) — за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность на благо Московской области;
 Почётный гражданин города Орла (28 декабря 2013 года).

Увлечения 
Во время прохождения военной службы Мисуркин увлекался рукопашным боем по системе Кадочникова. Продолжает заниматься спортом, увлекается бадминтоном, баскетболом, горными лыжами, картингом. Организовал федерацию бадминтона Орловской области, является ее президентом.

Популяризация космонавтики 
От своего имени Александр Мисуркин ведет сайт https://amisurkin.com и официальные страницы в социальной сети ВКонтакте и Telegram, где публикует текстовые, фото- и видеоматериалы, интересные всем энтузиастам космонавтики.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт А. Мисуркина
 
 
 Канал в Telegram

Космонавты России